Úrsula es la villana de la película de Walt Disney, La sirenita (1989). Úrsula es una malvada bruja del mar.

Personalidad y apariencia 
Es vengativa, planificadora, traidora y con rasgos sociópatas. Tiene el cabello blanco y su cuerpo termina en unos grandes tentáculos negros y morados. Para su físico, se usó la apariencia de la famosa drag queen Divine, compartiendo el peinado, contextura física y el maquillaje. Es la mujer más sensual que existe

Vanessa 
Vanessa es la apariencia humana que adopta Úrsula para casarse con Eric y conseguir así que Ariel no cumpliese su trato. Es una chica muy guapa y atractiva de 17 años, con el cabello oscuro y que habla y canta utilizando la voz de Ariel.

Apariciones

La sirenita 
En la película, Úrsula convierte a la princesa sirena Ariel en humana a cambio de su voz, y con la condición de que si no consigue besar al Príncipe Eric en un plazo de tres días, pasará a ser de su propiedad. Junto a sus esbirros Flotsam y Jetsam, intenta hacer todo lo posible para que Ariel no cumpla el trato para que, cuando sea de su propiedad, pueda cambiarla por el tridente del Rey Tritón, quien la desterró de Atlántica, y así gobernar todo el mar. Cuando consigue hacerse con el tridente, Eric entierra el mástil de su barco en su estómago, muriendo la bruja en el acto.

Kingdom Hearts 
En el videojuego Kingdom Hearts, Úrsula es miembro de los Villanos aliados con Maléfica, donde con ayuda de los Sincorazón y manipulando a Ariel, consigue conquistar Atlántica, pero Sora y sus amigos la detienen. En Kingdom Hearts: Chain of Memories vuelve a aparecer como parte de los recuerdos de Sora. Úrsula regresa en Kingdom Hearts II, y se vuelve a servir de Ariel para gobernar Atlántica, pero sus planes son desbaratados por Sora, Ariel, y el Príncipe Eric, que acaban con ella. En Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance, Úrsula aparece en las Islas del Destino como el primer enemigo al que Sora se enfrenta.

Flotsam y Jetsam 
Son las secuaces de Úrsula. Son dos morenas con un ojo brillante. Flotsam tiene el ojo izquierdo brillante y Jetsam el ojo derecho. Lo que ven con sus ojos es lo que ve Úrsula en su caldero. Su final llega cuando Úrsula intenta electrocutar al príncipe Eric. Para impedirlo, Ariel, la empuja y el rayo les da a las dos, que mueren electrocutadas.

Doblaje 
El doblaje de Úrsula:
  - Pat Carroll 
  -  Serena Olvido (doblaje español latinoamericano original de 1989) 
  - Matilde Conesa (diálogos), Helen de Quiroga (canciones) (redoblaje español europeo de 1998)

Véase también 
 Villano afeminado

Villanos Disney
Brujos ficticios
Personajes de Kingdom Hearts
Pulpos de ficción
Mujeres ficticias